Saint-Silvain-Bas-Le-Roc, localitat i comuna de França a la regió de Llemosí, al districte de Guéret
 Saint-Silvain-Bellegarde, comuna de França a la regió de Llemosí, districte d'Aubusson
 Saint-Silvain-Montaigut, localitat i comuna de França a la regió de Llemosí, al districte de Guéret
 Saint-Silvain-Sous-Toulx, localitat i comuna de França a la regió de Llemosí, al districte de Guéret